Тридесет прво фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1935/36.

Преглед 
Играло је укупно дванаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је била дванаеста титула, испред ФК Ујпешт и ФК Бочкаји. МТК је наступао под именом ФК Хунгарија.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1933/34.
Фудбал у 1933.
Фудбал у 1934.